Тунгурауа:

 Тунгурауа — действующий вулкан в Эквадорских Андах (Кордильера Реаль).
 Тунгурауа — провинция в центральной части Эквадора.